Costola – Parte della gabbia toracica (anatomia).
Costola – Parte della lombata di un animale macellato.
Costola – Dorso di un libro.
Costola – Nervatura di una volta a crociera.
Costola – Nervatura di una foglia.
Costola – Struttura trasversale fissata perpendicolarmente alla chiglia, che forma la superficie esterna dello scafo di una imbarcazione.